Трамваите „Татра“ се произвеждат от 1951 г. във фабриката Симичов край Прага, а от 1963 г. се произвеждат в ЧКД (ČKD).

Тип Т 

Първите модели от този тип се основават на концепцията PCC. Тези мотриси са били на практика копия на американски модели, най-вече тези от тип Т1 и отчасти тип T2. През 70-те години на XX в. стартира производството на тип Т5 – чехословашки трамвай, който се различава с дизайн, усъвършенстване на електрическите съоръжения и електроника. Типовете са подредени хронологично:

Тип КТ и RT 

Първият чешки съчленен трамвай тип K1 е произведен през 60-те години на 20 век, конструиран на базата на тип Т3. В началото на 90-те години са произведени първите чешки нископодови трамваи, които са модификации на тип RT6N1.

Тип B 

ЧКД също произвежда три вида трамваини ремаркета разработени в ГДР:

Външни препратки 

 Обозначения на трамваи Татра